La Copa de Alemania 1977/78 fue la 35° edición de la Copa de Alemania. En ella participaron 128 equipos, desde la primera ronda iniciada el 29 de julio de 1977 hasta la final disputada el 15 de abril de 1978. La final la ganó el 1. FC Köln 3 - 0 frente al Fortuna Düsseldorf, consiguiendo así su 3° Copa de Alemania.

Primera Ronda

Segunda Ronda 

* El primer partido de Horner TV fue anulado y repetido. Como Horner TV perdió la repetición contra el Eggenstein, Eggenstein avanzó a la segunda ronda y jugó contra el 1860 Múnich.

Repeticiones

Tercera Ronda

Fase Final 

* Entre paréntesis se muestra el resultado de la repetición.

Final

Campeón

Enlaces externos
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1977–78 results at Fussballdaten.de 
 1977–78 results at Weltfussball.de 

	

1978
Alemania en 1977
Alemania en 1978
Alemania
Alemania
1. FC Colonia